Jean-Pierre Dedieu – storico francese
 René Dedieu – calciatore francese
 Virginie Dedieu – sincronetta francese